

Geografia 
 Ghiacciaio Giles – ghiacciaio situato sulla costa di Zumberge, nella Terra di Ellsworth, in Antartide

Onomastica 
 Giles – variante inglese nome proprio di persona italiano maschile Egidio

Persone 
 C.J. Giles (1985) – cestista statunitense 
 Ellen Giles (1974-1914) – giornalista, scrittrice ed etnografa statunitense
 Elliot Giles (1994) – mezzofondista britannico
 Ernest Giles (1835-1897) – esploratore britannico 
 Harry Giles (1998) – cestista statunitense
 Herbert Giles (1845-1935) – orientalista inglese
 John Giles (1895-1979) – criminale statunitense
 Johnny Giles (1940) – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 Ken Giles (1990) – giocatore di baseball statunitense
 Lionel Giles (1875-1958) – orientalista, scrittore e filosofo britannico 
 Michael Giles (1942) – batterista britannico 
 Nathaniel Giles (1558-1633) – organista e compositore inglese 
 Peter Giles (1944) – bassista e cantante britannico
 Phil Giles (1975) – pilota motociclistico britannico
 Stephen Giles (1972) – canoista canadese
 Thomas Giles (1980) – cantautore, tastierista e polistrumentista statunitense
 Warren Giles (1896-1979) – dirigente sportivo statunitense 
 William Branch Giles (1762-1830) – politico statunitense